Raceboard steht für:

 Snowboard#Race-Board, das Arbeitsgerät von Snowboard-Sportlern,